Дми́трий Крачко́вский: Крачковский, Дмитрий Иосифович (известен под псевдонимом Дмитрий Кленовский; 1893—1976) — русский поэт второй волны эмиграции.
 Крачковский, Дмитрий Николаевич (1882—1947) — русский писатель первой волны эмиграции.